Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Delfino che ha battuto in finale Jiří Vaněk 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (semifinali)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Jiří Vaněk (finale)

 Didac Perez-Minarro (secondo turno)
 Marc López (quarti di finale)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Federico Luzzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2002